Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Ciseureuh (Ketanggungan), een plaats in het regentschap Brebes van de provincie Midden-Java
Ciseureuh (Purwakarta), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java
Ciseureuh (Regol), een plaats in het regentschap Kota Bandung van de provincie West-Java